Franciaország
Chevry, település Ain megyében
Chevry, település Manche megyében